Nobilis kan avse:

Nobilis (spelföretag) – ett franskt företag som utvecklar datorspel
Nobilis (rollspel) – ett rollspel skapat av R. Sean Borgstrom